Кубанець — етнографічна група українців, що живе на Кубані.
 Кубанець — назва мешканця Кубані.
Човни:
 «Кубанець» — канонерський човен московитського та українського флотів.

Див. також 

 Кубанці (значення)
 Кубанка
 Кубанський погром
 Кубань
 Українці
 Етнографічні групи українців
 Кубанський говір